Davit Shengelia – scacchista georgiano
 Levan Shengelia – calciatore georgiano
 Ramaz Shengelia – calciatore sovietico
 Tornik'e Shengelia – cestista georgiano